francuska nazwa miasta Bruksela
Dworce kolejowe w Brukseli - francuskie nazwy
 Bruxelles Central
 Bruxelles Midi
 Bruxelles-Nord
 Bruxelles-Ouest
Planetoida
 (2689) Bruxelles